Die Liste der Gipfel der Kocheler Berge zeigt alle benannten Gipfel und Erhebungen der Kocheler Berge (nach SOIUSA auch Wallgauer Alpen genannt) sortiert nach deren Höhe über Normalhöhennull.

Legende

Gipfel

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Liste (Berge)
!